Longboard steht für folgende Sportgeräte:

 Longboard (Skateboard)
 Snowboard #Longboard
 Surfbrett #Longboard